Rondón puede referirse a:

 Comida
 Rondón, comida caribeña.
 Música
 Rondón, baile tradicional.
 Geografía
 Rondón, municipio de Boyacá, Colombia.
 Rondón, municipio de Paraná, Brasil
 Puerto Rondón, ciudad de Colombia.
 Personas
 Alexander Rondón, futbolista venezolano.
 Bruce Rondón, beisbolista venezolano.
 Cândido Rondon, militar y explorador brasileño.
 César Rondón Lovera, catedrático, político, embajador y escritor venezolano.
 César Miguel Rondón, periodista, locutor, publicista y escritor venezolano.
 Eduardo Rondón, médico veterinario peruano.
 Gilberto Rondón, beisbolista estadounidense.
 Gustavo Rondón , político peruano.
 Gustavo Rondón Córdova, cineasta venezolano.
 Héctor Rondón, fotógrafo venezolano.
 Héctor Rondón, beisbolista venezolano.
 Hildegard Rondón de Sanso, jurista venezolana. 
 Isolina Rondón, activista política puertorriqueña.
 José Salomón Rondón, futbolista venezolano.
 Jesús Rondón Nucete, catedrático, político y escritor venezolano.
 Juan José Rondón, militar venezolano.
 Luis Rondón, luchador olímpico venezolano.
  Luis Emilio Rondón,  político  venezolano.
 Marcos Rondón, publicista y escritor venezolano.
 Mariana Rondón, cineasta venezolana.
 María Iholanda Rondón, escritora venezolana.
 Mario Rondón, futbolista venezolano.
  Pável Rondón Daza, internacionalista y diplomático venezolano.
 Vicente Paul Rondón, boxeador venezolano.
  Violeta Rondón Alemán, soprano y actriz venezolana.
 Diosdado Cabello Rondón, militar y político venezolano.
 José David Cabello Rondón, político venezolano.
 Julio Machado Rondón, beisbolista venezolano.
 Alfredo Enrique Torres Rondón, sacerdote  venezolano.